Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1969 проходив у два етапи: кандидатський турнір і чемпіонський матч. В матчі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка, таким чином, успішно захистила свій титул проти претендентки Алли Кушнір. Це був другий з трьох титульних матчів поспіль між двома найсильнішими шахістками свого часу.

Кандидатський турнір 1967 
Кандидатський турнір проходив у Суботиці (Югославія) у вересні-жовтні 1967 року. На відміну від попереднього турніру трирічної давнини, Алла Кушнір одноосібно виграла це змагання і знову здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Ноні Гапріндашвілі.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1967
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ ||
|-
| 2 ||  || 1 || — || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 101.75
|-
| 3 ||  || ½ || ½ || — || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12½ || 92.00
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || 0 || — || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 ||
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || — || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 10½ ||
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || — || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 10 || 74.75
|-
| 8 ||  || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || — || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 10 || 74.00
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 61.00
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || — || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 11 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || — || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 7 || 49.25
|-
| 12 ||  || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || — || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 48.50
|-
| 13 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || — || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 6½ ||
|-
| 14 ||  || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 0 || 0 || 5½ || 53.50
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || — || 1 || ½ || ½ || 5½ || 35.50
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || — || ½ || 1 || 4½ ||
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || 4 ||
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || — || 3 ||
|}

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1969 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою світу Гапріндашвілі і претенденткою Кушнір проходив від 8 квітня до 18 травня 1969 року в Тбілісі та Москві.

 Головний арбітр — Ніна Грушкова-Бельська (Чехословаччина).
 Секунданти Гапріндашвілі — Михайло Шишов.
 Секунданти Кушнір — Володимир Юрков.

До 6-ї партії боротьба була рівною. Вигравши 6-у партію, Гапріндашвілі вийшла в лідери й, не програвши більше жодної партії, знову завершила матч достроково — 8½ : 4½ (+6 −2 =5), повторивши загальний рахунок матчу 1965.

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 78. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1969 у шахах